

Niemcy 
 Döbeln – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen
 Döbeln – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen

Osoby 
 Georg Carl von Döbeln – szwedzki generał

Inne 
 Döbeln – ród